Scarpelli ist der Familienname folgender Personen:
 Furio Scarpelli (1919–2010), italienischer Drehbuchautor
 Giacomo Scarpelli (* 1956), italienischer Schriftsteller, Historiker und Drehbuchautor
 Glenn Scarpelli (* 1966), US-amerikanischer Kinderdarsteller und Sänger
 Mathieu Scarpelli (* 1981), französischer Fußballspieler
 Umberto Scarpelli (1904–1980), italienischer Filmregisseur